Beryl Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beryl Mountain (Colorado)
 Beryl Mountain (New Hampshire)